Татья́на Григо́рьевна Васи́льева (при рождении Ицыко́вич; род. 28 февраля 1947, Ленинград, СССР) — советская и российская актриса, телеведущая; народная артистка Российской Федерации (1992).

Биография

Ранние годы 
Родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. Отец — Григорий Абрамович Ицыкович (1908—1970), уроженец Себежа Витебской губернии. Участник Великой Отечественной войны (на фронте с 1941 года), майор, служил агитатором политотдела 37-й стрелковой дивизии Красной армии. Кавалер ордена Красной Звезды (1943) и ордена Отечественной войны II степени (1944). После войны — слесарь-фрезеровщик на заводе, жил в Ленинграде. Мать — Мария Алексеевна Базлова (1909—1998). Родилась в Новой Деревне под Ленинградом. Окончила экономический институт. У Татьяны есть старшая сестра Алла.

В 1969 году окончила актёрский факультет Школы-студии МХАТ в Москве по специальности «Актёр драматического театра и кино» (руководитель курса — Василий Петрович Марков).

Карьера 
В 1969—1983 годах — актриса Московского театра сатиры. Дебют в театре — роль комиссара в спектакле «У времени в плену» по пьесе Александра Штейна. В 1983—1992 годах — актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского. С 1996 года — актриса Московского театра «Школа современной пьесы». С 2015 года — ведущая актриса театра «Миллениум» под руководством Валерия Пономаренко в Москве.

Дебютом в кино стала роль Веры Овсянниковой в фильме «Всмотритесь в это лицо» (1972).

С 2012 по 2017 год вела несколько телепрограмм на «Первом канале»: соведущая в телепроектах «Между нами, девочками»; «Дело ваше…»; «Модный приговор»; «Бабий бунт».

За долгие годы творческой деятельности актриса сыграла более девяноста ролей в фильмах и телесериалах.

Член Союза кинематографистов Российской Федерации, Российской академии кинематографических искусств.

Личная жизнь 
 Первый муж (1973—1983) — Анатолий Александрович Васильев (род. 1946), актёр, народный артист РФ (1994). Свадьба состоялась в Брянске. От этого брака родился сын Филипп (род. 30 июля 1978), актёр.
 Второй муж (1983—1995) — Георгий Хачатурович Мартиросян (род. 1948), актёр, заслуженный артист РФ (2004). От этого брака родилась дочь Елизавета Георгиевна Мартиросян (род. 5 ноября 1986). В 2007 году окончила факультет журналистики РГГУ, затем поступила в МАРХИ (дизайн), снимается в кино.

Татьяна Васильева разведена.

Творчество

Театральные роли 
 Московский театр сатиры (1969—1983)
 «У времени в плену» А. П. Штейна — Комиссар
 «Баня» В. В. Маяковского — фосфорическая женщина
 «Обыкновенное чудо» Е. Л. Шварца — принцесса
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Марья Антоновна
 «Пеппи длинныйчулок» по А. Линдгрен — клоун Бук
 «Клоп» В. В. Маяковского — лунатичка
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Софья
 «Ремонт» М. Рощина — Катя
 «Бег» М. А. Булгакова — Люська Корсакова
 «Её превосходительство» С. И. Алёшина — королева Анна
 «Гнездо Глухаря» В. С. Розова — Искра
 «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта — Дженни-малина
 «Самоубийца» Н. Р. Эрдмана — Мария Лукьяновна

 Московский академический театр имени Владимира Маяковского (1983—1992)
 «Бег» М. А. Булгакова — Люська
 «Да здравствует королева, виват!» Р. Болта — королева Елизавета Английская
 «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого — Бетси
 «Круг» У. Моэма — Леди Китти
 «Завтра была война» Б. Л. Васильева — Полякова
 «Сюжет Питера Брейгеля» Т. Василенко — Мать
 «Закат» И. Э. Бабеля — мадам Холоденко

 Независимый театральный проект
  — «Примадонна» T. Макнелли — Мария Каллас
  — «Трактирщица» по пьесе К. Гольдони — Мирандолина
  — «Вы не по адресу» по пьесе М. Камолетти — Жоржетта

 «Школа современной пьесы»
 «Антигона из Нью-Йорка» Я. Гловацкого — Анита
 «…С приветом, Дон Кихот» по М. Сервантесу и Л. Минкусу; режиссёр: И. Л. Райхельгауз — Дульсинея
 «Антон Чехов. Чайка»; режиссёр: И. Л. Райхельгауз — Аркадина
 «Борис Акунин. Чайка»; режиссёр: И. Л. Райхельгауз — Аркадина
 «Русское варенье» Л. Е. Улицкой — Наталья Ивановна
 «Бешеный хворост» Олега Маслова — Изверкова Зинаида Петровна, директор лицея для одарённых детей

 Театр Антона Чехова
 «Вишнёвый сад», антрепризный спектакль по одноимённой пьесе А. П. Чехова — Любовь Андреевна Раневская, помещица
 «Там же, тогда же», антрепризный спектакль по пьесе Б. Слэйда — Дорис

 «Конфедерация театральных союзов»
 «Орестея» Эсхила — Клитемнестра

 Театральная компания «Арт-салон» (Москва)
 «Вид на море со шкафа» Г. О. Слуцки
 «13-я пуговица Наполеона» С. И. Гиргеля — Ольга Карловна

 Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI» (Москва)
 «Торговцы резиной» В. В. Шамирова — Бела Берло
 «Ботинки на толстой подошве» П. В. Гладилина (до 2003 года) — Плохова

 Продюсерская компания Анатолия Воропаева (Москва)

 «Золото» Й. Бар-Йосефа (до 2001 года)
 «Бумеранг» по пьесе И. Жамиака «Мсье Амилькар платит» — Элеонора
 «Место, похожее на рай» А. А. Кирющенко — Ева
 «Второе дыхание» К. Андреева — Она
 «Белла, чао!» Э. Федотова — Белла
 «Валенок» М. Гаврана — Мила, жена
 «Розыгрыш» Г. О. Слуцки — Нелли Зайкина, известная певица

 Театр «Миллениум» (Москва)
С 2015 года по настоящее время Татьяна Васильева является ведущей актрисой театра «Миллениум» под руководством Валерия Пономаренко в Москве и занята в спектаклях:
 «Он в Аргентине», комедия по пьесе Л. С. Петрушевской; режиссёр: Н. В. Чусова — Дина Евгеньевна
 «Ловушка для мужа / Поймай меня, если сможешь»; режиссёр: Н. В. Чусова — Даниэль / Люся 
 «День сюрпризов», эксцентричная комедия по пьесе Валерия Мухарьямова; режиссёр: Владимир Устюгов —
 «Неисправимый лгун», комедия по пьесе хорватского драматурга М. Гаврана; режиссёр: Владимир Устюгов — психолог
 «Еврейское счастье», комедия по пьесе израильского драматурга Э. Кишона «Брачный договор» в переводе М. Д. Беленького; режиссёр: Н. В. Чусова —

 Театральная компания «Маскарад» (Москва)
  (по настоящее время) — «Суп из канарейки» по пьесе Милоша Радовича; режиссёр: Р. С. Самгин — Елена

Фильмография

Озвучивание 
 Фильмы
  — Скромное обаяние буржуазии — Алиса Сенешаль
  — Зачарованная — королева-ведьма Нарисса
  — Мой парень из зоопарка — львица Джанет

 Мультфильмы
  — Федорино горе — Федора (в титрах не указана)
  — Жирафа и очки — Жирафа  — Волшебное кольцо — Ульянка  — Алиса в Стране чудес — Червонная королева  — Алиса в Зазеркалье — Чёрная королева  — Самый маленький гном  — Лиса  — Смех и горе у Бела моря — Ульяна — — Иван и Митрофан — кошка Кора — — Простоквашино — Маргарита Егоровна (няня) Телевидение 
 «Первый канал»
 С 4 июня по 31 августа 2012 года — соведущая телепроекта «Между нами, девочками»
 С 1 апреля по 30 мая 2014 года — соведущая телепроекта «Дело ваше…»
 С 22 июня по 27 июня 2017 года — защитник в телепередаче «Модный приговор»
 С 27 ноября по 5 декабря 2017 года — соведущая телепроекта «Бабий бунт»

 Реклама
 Крем «Бурёнка»

 Общественная позиция  
Выступала с заявлениями против Алексея Навального, называла его "американским или немецким шпионом".

Поддержала войну России против Украины.

 Награды 

Государственные награды:
 «Заслуженная артистка РСФСР» (27 марта 1981 года)
 «Народная артистка Российской Федерации» (25 июня 1992 года) — за большие заслуги в области театрального искусства Орден Почёта (12 апреля 2013 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Орден Дружбы (11 февраля 2023 года) — за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельностьДругие награды, премии, поощрения и общественное признание:
 «Ника» в номинации «Лучшая актриса» (1992) — за роль Елены Ореховой в фильме «Увидеть Париж и умереть»
 приз за «Лучшую женскую роль» на открытом российском кинофестивале «Кинотавр» (1993) — за роль Елены Ореховой в фильме «Увидеть Париж и умереть»
 премия «Кумир» в номинации «Лучшая актриса» (1997) — за роль Дульсинеи в спектакле «С приветом, Дон Кихот!»
 Номинация на «Золотой овен» «Лучшая женская роль» (2005) — за роль Ларисы Ивановны в фильме «Попса»
 названа «Лучшей исполнительницей женской роли в художественном фильме / телесериале» в категории «Киноитоги 2011 года (2012). Лица» по итогам завершившегося 6 января 2012 года зрительского голосования на сайте радиостанции «Эхо Москвы» — за роль Галины Смирновой в телесериале «Закрытая школа»
 Почётная грамота президента Российской Федерации (12 декабря 2017 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Документальные фильмы и телепередачи 
 «Татьяна Васильева. »Мой серебряный шар"" («Культура», 2007)
 «Татьяна Васильева. „Я умею держать удар“» («Первый канал», 2012)
 «„Частная история“: Татьяна Васильева» («Москва Доверие», 2012)
 «Татьяна Васильева. „У меня ангельский характер“» («ТВ Центр», 2012)
 «Татьяна Васильева. „Кошка на раскалённой крыше“» («Первый канал», 2017)
 «Татьяна Васильева. „Раскрывая тайны звёзд“» («Москва 24», 2021)
 «Татьяна Васильева. „В главной роли“» («Москва 24», 2021)
 «Татьяна Васильева. „Я сражаю наповал“» («ТВ Центр», 2022)
 «„Тайны кино“'': Татьяна Васильева» («Москва Доверие», 2022)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Татьяна Васильева, актриса театра и кино, народная артистка России. Все радиоэфиры с участием актрисы. Сайт радиостанции «Эхо Москвы» // echo.msk.ru
 
 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Персоналии:Московский театр сатиры
Персоналии:Школа современной пьесы
Члены Союза кинематографистов России
Академики Российской академии кинематографических искусств «Ника»
Призёры «Кинотавра»
Лауреаты премии «Кумир»